Vojsko je ime več naselij v Sloveniji:

 Vojsko, občina Idrija
 Vojsko, občina Kozje
 Vojsko, občina Vodice

Naselja v Sloveniji